Vasili Yanotovsky (Pervomaysky, 2 de janeiro de 1986) é um futebolista profissional russo, meia, milita no Tom Tomsk.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do FC Tom Tomsk